Це Список найбільш завантажених аеропортів Європи, ранжовані за кількістю пасажирів у 2012 році, включаючи транзитних пасажирів.

Таблиця також показує відсоткове зміну між пасажиропотоком аеропортів між 2011 та 2012 роками. Джерелами даних є національна статистична інформація або дані самих аеропортів.

Європейськими вважаються ті аеропорти, які знаходяться у державах- членах Ради Європи, або кандидатів у члени.

У графіці

Статистика 2012 (млн)

Статистика 2010

Галерея

Примітки 

а
Списки:Аеропорти